Мартіна Навратілова була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі її перемогла Кріс Еверт з рахунком 6–3 2–6 6–3. Завдяки своїй першій перемозі на Відкритому чемпіонаті Австралії Еверт виконала кар'єрний Великий шолом.

Сіяні гравчині 
Сіяних гравчинь вказано нижче. Кріс Еверт — чемпіонка, для інших вказано коло, в якому вони вибули.

  Мартіна Навратілова (фінал)
  Кріс Еверт (Champion)
  Андреа Джегер (півфінал)
  Венді Тернбулл (чвертьфінал)
  Пем Шрайвер (півфінал)
  Гана Мандлікова (2 коло)
  Барбара Поттер (3 коло)
  Міма Яушовець (2 коло)
  Біллі Джин Кінг (чвертьфінал)
  Енн Сміт (чвертьфінал)
  Андреа Леанд (2 коло)
  Зіна Гаррісон (1 коло)
  Івонн Коулі (2 коло)
  Розалін Феербенк (3 коло)
  Клаудія Коде-Кільш (3 коло)
  Гелена Сукова (1 коло)

Сітка

Фінальна частина

Earlier rounds

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу
1982 в австралійському спорті
Тур WTA 1982